Porzellanbrunnen steht für:
 Porzellanbrunnen (Selb)
 Porzellanbrunnen (Teplitz)